Fossé est un nom commun (écrit alors sans majuscule) ou un nom propre qui peut désigner :

Infrastructure 

Un fossé (infrastructure) est une structure linéaire creusée dans le sol, dont les origines et les fonctions sont diverses :

 fossé artificiel destiné à drainer, collecter ou faire circuler des eaux ; on parle alors de fossé d'irrigation, de , de collecte, d'évacuation, etc. ;
 fossé artificiel creusé le long des routes, assurant la fonction précédente et permettant aussi, au même titre que les talus, de protéger à la fois les terrains externes à la route et d'amortir les sorties de route des véhicules ; on parle alors de « fossé routier » ou « fossé de voirie » ;
 fossé artificiel destiné à constituer un obstacle à la progression de matériels ou d'êtres vivant ; rempli d'eau autour d'un château, il constitue alors une douve.
 fossé d'effondrement naturel, créé par des mouvements tectoniques (séismes...)

Cinéma 

 Le Fossé (film), film chinois sorti en 2010

Patronyme 
 Alain Fossé (1956-), ornithologue français
 Charles Louis François Fossé (1734-1812), mathématicien et militaire français
 Roger Fossé (1920-1996), homme politique français

Toponyme 
Fossé est le nom de deux communes françaises :  
 Fossé, dans le département français des Ardennes
 Fossé, dans le département français du Loir-et-Cher

Voir aussi 
 Le Fossé, commune française  du département français de la Seine-Maritime en région Normandie.
 Les Fossés, village belge de la commune belge de Léglise
 Fosses, commune française du département français du Val-d'Oise en région Île-de-France.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme